Pouet peut faire référence à : 

 Pouet ou pouet pouet, onomatopée décrivant le bruit d'un klaxon à poire ;

Orthographe proche 
 Pouët, un site internet dédié aux démos graphiques
 Lionel de Tinguy du Pouët, homme politique français